Nonacris, une nymphe, quelquefois nommée Syrinx ;
 Nonacris, une cité antique d'Arcadie, près du mont Cyllène. Patrie d'Évandre et d'Atalante ;
 Mont Nonacris, une montagne d'Arcadie dominant la ville éponyme et où se trouverait, d'après Pausanias, la source du Styx.

Références 

Lieu de la mythologie grecque